Le Vigan puede referirse a:

 Le Vigan, comuna francesa del departamento de Gard.
 Le Vigan, comuna francesa del departamento de Lot.

 Robert Le Vigan, actor francés.